In der Fremde ist der Titel folgender Werke: 

 In der Fremde, Titel zweier Lieder von Robert Schumann (1842), siehe Liederkreis op. 39 (Schumann) #Erster Teil
 In der Fremde (Tschechow), Kurzgeschichte von Anton Tschechow (1885)
 In der Fremde (1968), deutscher Film von Klaus Wildenhahn 
 In der Fremde (1975), deutscher Kinofilm von Sohrab Shahid Saless